Condado de Arlington — no estado da Virgínia (sede do Cemitério Nacional de Arlington)
 Arlington (Carolina do Norte)
 Arlington (Dacota do Sul)
 Arlington (Geórgia)
 Arlington (Illinois)
 Arlington (Iowa)
 Arlington (Kansas)
 Arlington (Kentucky)
 Arlington (Minnesota)
 Arlington (Nebraska)
 Arlington (Ohio)
 Arlington (Oregon)
 Arlington (Tennessee)
 Arlington (Texas)
 Arlington (Washington)
 Arlington (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos